Schwendener är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Severin Schwendener (född 1983), schweizisk författare och journalist
 Simon Schwendener (1829–1919), schweizisk botaniker

Tyska efternamn